Дюваль (Duvall, Duval, DuVall) — фамилия французского происхождения. 

Фамилия означает «из долины». В настоящее время носители фамилии проживают также в Германии, США, Канаде и некоторых других государствах и странах.

 Известные носители
 Дюваль (имя неизвестно; ок. 1718—1775) — французская клавесинистка и композитор.
 Алина Дюваль (?—1965) — самозванка, выдавшая себя «чудом спасшуюся от расстрела» великую княжну Марию Николаевну; более известна как Алина Карамидас (под фамилией второго мужа).
 Амори Дюваль — псевдоним французского живописца Эжена-Эммануэля Амори-Дюваля (1808—1885).
 Дюваль, Александр (1767—1842) — французский драматург, член Французской академии.
 Дюваль, Анри Огюст (1777—1814) — французский ботаник и врач.
 Дюваль, Виктория (род. 1995) — американская теннисистка.
 Дюваль, Гаэль (род. 1973) — один из создателей Mandriva Linux, создатель операционной системы Ulteo и мобильной платформы eelo.
 Дюваль, Гаэтан (1930—1996) — маврикийский политик.
 Дюваль, Дениз (1921—2016) — французская оперная певица, сопрано.
 Дюваль, Жанна (ок. 1820—1862) — французская актриса, балерина и муза Шарля Бодлера.
 Дюваль, Жюльен (род. 1990) — французский велогонщик.
 Дюваль, Клеа (род. 1977) — американская актриса.
 Дюваль, Клеман (1850—1935) — французский анархист и преступник.
 Дюваль, Лейси (род. 1982) — американская порноактриса.
 Дюваль, Лоик (1982) — французский профессиональный гонщик.
 Дюваль, Мария (род. 1938) — псевдоним Каролины Марии Гамбиа.
 Дюваль, Марк (1530 (?)—1581) — французский художник и гравёр.
 Дюваль, Матиас-Мария (1844—1907) — французский гистолог, физиолог, анатом, эмбриолог.
 Дюваль, Поль (1855—1906) — настоящее имя французского поэта и романиста Жана Лоррена.
 Дюваль, Роберт (род. 1931) — американский актёр и режиссёр.
 Дюваль, Сэмюэл (род. 1836) — американский стрелок из лука, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Дюваль, Уильям (род. 1967) — американский рок-музыкант, участник группы Alice in Chains.
 Дюваль, Уильям Поуп (1784—1854) — американский адвокат и политик, первый губернатор территории Флорида
 Дюваль, Франк (род. 1940) — немецкий композитор, певец и аранжировщик.
 Дюваль, Шелли (род. 1949) — американская актриса кино и телевидения.

 Двойные фамилии
 Морис Рауль-Дюваль (1866—1916) — французский игрок в поло.

См. также 
 Дювальеризм